Mony steht für:

 Mony (Flandern), ein Ort in der Grafschaft Hennegau, Flandern

Mony ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Mony (1896–1980), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Moni
 Monis
 Money
 Moony